MCC, een Romeins getal: zie het jaartal 1200;
MCC (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk;
Metropolitan Community Church;
Middelburgsche Commercie Compagnie;
Mobile Country Code, een identificatienummer in de mobiele telefonie;
MCC Linux;
Mondragón Cooperative Corporation (Mondragón Corporación Cooperativa), een Baskisch overkoepelend orgaan van coöperaties;
Motor Control Centre;
Mouvement des Citoyens pour le Changement, een Belgische politieke beweging;
Multi Crew Co-operation, een brevet-type van een vliegopleiding;
Marylebone Cricket Club, de cricketclub die de wetten van het cricket beheert.
Master Management Culture and Change
Matthews correlation coefficient, maat voor correlatie (statistiek)
Melkcontrolecentrum, voert als kerntaak alle activiteiten uit m.b.t. de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk in Vlaanderen